Да́хла () — оазис в Египте, центр района в губернаторстве Новая Долина. Оазис расположен в Ливийской пустыне, примерно в 350 км к западу от долины Нила, между двумя другими оазисами — Фарафрой и Харгой. В оазисе расположены 17 деревень с общим населением около 70 000 жителей. Основные поселения:
 Мут - центр оазиса, назван в честь богини фиванской триады. Этнографический музей. Население 20 439 жителей (2006).
 Эль-Каср - средневековый глиняный город-крепость. Центр народных промыслов.
 Каламун

Оазис простирается на 80 км с запада на восток и на 25 км с севера на юг. Имеется небольшой аэропорт.

Местные феллахи выращивают тутовник, финиковую пальму, инжир и цитрусовые, в постоянной борьбе с наступлением песчаных дюн.

В оазисе Дахла в формации Quseir палеонтологи обнаружили останки динозавра-зауропода вида Mansourasaurus shaninae (MUVP 201) из клады Lithostrotia, жившего ок. 80 млн лет назад (кампанский век).

История

Доисторический период 
Начало заселения оазиса происходило еще в плейстоцене, когда там осели кочевые племена и местный климат был более влажным. Около 60 000 лет назад Сахара стала более засушливой, став бесплодной пустыней (менее 50 мм осадков в год). Тем не менее, учёные полагают, что заселение Дахлы продолжалось в голоцене (около 12 000 лет назад), во время нечастых периодов увеличения влажности. Сухой климат не означает полного отсутствия источников воды, в Ливийской пустыне до сих пор сохранились значительные запасы подземных вод. Первые же поселенцы оазиса имели доступ к источникам поверхностных вод.

Период фараонов 
Первые контакты между государством фараонов и оазисом начались около 2550 до н. э.

 938 (5 год Шешонка I) — египетский чиновник Вайхесет воздвигает «Большую стелу из Дахлы».

После 1800 г. 
Первым европейским путешественником, открывшим Дахлу стал сэр Арчибальд Эдмонстоун, это произошло в 1819. Вслед за ним там побывали ещё несколько путешественников, однако лишь в 1908 первый египтолог, Герберт Уинлок, оставил после себя более-менее систематизированные заметки о достопримечательностях. В 1950-х начались подробные исследования благодаря д-ру Ахмеду Фахри, а также в конце 1970-х стараниями Французскому институту восточной археологии и проекту Оазис Дахла.

Палеогенетика 
У образцов из римско-христианского кладбища Kellis 2 (K2) определена митохондриальная гаплогруппа U1a1a. Этот результат указывает, что влияние Ближнего Востока, ранее идентифицированное в Абусир-эль-Мелек, также присутствовало на юге Древнего Египта в древнем Келлисе во время римско-христианского периода.

Примечания

Литература 

 Jürgen Osing (Bearb.) u.a.: Denkmäler der Oase Dachla aus dem Nachlass von Ahmed Fakhry. (Archäologische Veröffentlichungen 28) Philipp von Zabern, Mainz 1982
 Thurston, H. Island of the Blessed : the Secrets of Egypt’s Everlasting Oasis, Toronto, Doubleday, 2003.
 Vivian, C. The Western Desert of Egypt: an explorer’s handbook, AUC Press, le Caire, 2000.
 Wagner, G. Les oasis d’Égypte à l’époque grecque, romaine et byzantine, d’après les documents grecs, Le Caire, Recherches de papyrologie et d’épigraphie grecques, 1987.

Ссылки 
 Египтолог объяснил загадку исчезновения 50-тысячной армии в пустыне

Города Египта
Оазисы Египта
Вади-эль-Гедид